Ця стаття являє собою список країн за площею лісів станом на 2011.

Країни

Посилання 

Ліси за країною
Списки країн
03